Fünf Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Black Prince. Dieser geht zurück auf Edward, the Black Prince (1330–1376), den ältesten Sohn von König Edward III. von England.

 Die erste HMS Black Prince (1650) war ein Schiff mit 10 Kanonen, das von Königstreuen im März 1650 erworben wurde und von Parlamentstreuen am 4. November desselben Jahres verbrannt wurde.
 Die zweite HMS Black Prince (1816), Stapellauf 1816, war ein Schiff dritter Klasse, welches als Gefängnisschiff bis 1848 im Dienst war und 1855 abgewrackt wurde.
 Die dritte HMS Black Prince (1861), Stapellauf 1861, war das zweite Kriegsschiff der Warrior-Klasse. Es wurde 1878 in die Reserveflotte versetzt und 1896 zum Übungsschiff umgewandelt. Im Jahr 1903 wurde sie in Emerald und 1910 in Impregnable III umbenannt. Schließlich wurde sie 1923 verschrottet.
 Die vierte HMS Black Prince (1904) war ein Panzerkreuzer der Duke-of-Edinburgh-Klasse. Dieser wurde mit seiner gesamten Besatzung während der Skagerrakschlacht 1916 versenkt.
 Die fünfte HMS Black Prince (1942) war ein Flugabwehrkreuzer der Dido-Klasse (Unterklasse Bellona), der während des Zweiten Weltkrieges an vielen Einsätzen teilnahm. Nach dem Krieg wurde sie 1946 an die Royal New Zealand Navy übergeben und 1962 verschrottet.

Literatur 
 

Schiffsname der Royal Navy
HMS Black Prince